Флаг муниципального образования Ло́севское сельское поселение Кавказского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 февраля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3942.

Описание 
«Полотнище синего (голубого) цвета с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос — двух синих (голубых) и между ними одной белой в соотношении 6/1/1; верхняя полоса несёт посередине, вплотную к белой полосе, белое с чёрными и серыми деталями изображение коня, вставшего на дыбы, а у древка — бело-желто-красную композицию, образованную десятью шашками и факелом; нижняя полоса несёт жёлтое изображение головок колосьев, расположенных концами врозь».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо, а также это традиционный цвет линейных казаков, в войске которого первоначально числились казаки, проживавшие на территории сегодняшнего Лосевского поселения.

Изображение казачьих шашек символизирует славу, достоинство и доблесть казаков. Казачьи шашки, аллегорически указывают на то, что казаки всегда стояли на защите родной земли.

Изображение факела является символом просвещения (обучения), а его расположение между казачьими шашками, составленными накрест и в столб, аллегорически указывает на то, что на территории поселения находились казачьи лагеря Кубанского полка, вначале Кавказского Линейного казачьего войска, а затем и Кубанского казачьего войска.

Изображение двух головок пшеничных колосьев символизируют основное занятие жителей поселения — выращивание хлеба.

Белая узкая полоса аллегорически указывают на реку Челбас, вдоль берега которой расположено поселение.

Изображение вздыбленной лошади символизирует храбрость, силу, быстроту, жизненную энергию и аллегорически указывает на спортивные конефермы расположенные в поселении.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности.

Белый цвет (серебро) — символ мудрости, совершенства, чистоты.

Примечания